1934 год в театре

События 
 5 ноября — в Тирасполе основан Русский драматический театр имени А. П. Чехова.

Деятели театра 
 Пятнадцатилетняя Марго Фонтейн дебютировала на сцене в составе балетной труппы «Вик-Уэллс», Лондон.

Родились 
 16 января, Москва — Василий Лановой, актёр театра и кино, артист театра им. Е. Вахтангова, Народный артист СССР.
 1 февраля, Ленинград — Марина Кондратьева, балерина и педагог-репетитор Большого театра, Народная артистка СССР.
 8 февраля — Галина Кирюшина, актёр театра, Народная артистка РСФСР.
 17 февраля, Аллестри — Алан Бейтс, английский актёр театра и кино.
 9 марта, Бессарабия — Михай Волонтир, советский и молдавский актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 4 мая, Минск — Леонид Хейфец, театральный режиссёр и педагог, профессор РАТИ, Народный артист РФ.
 27 мая, Москва — Вячеслав Шалевич, актёр театра и кино, руководитель театра имени Рубена Симонова в 1998—2011 годах.
 28 мая, Тбилиси — Лия Элиава, актриса театра и кино, Народная артистка Грузинской ССР.
 16 августа, Валансьен — Пьер Ришар — французский актёр театра и кино.
 30 августа, Богородск — Анатолий Солоницын, актёр театра и кино.
 13 сентября, Астрахань — Тамара Милашкина, оперная певица, солистка Большого театра в 1958—1988 годах, Народная артистка СССР.
 26 сентября, Москва — Олег Басилашвили, актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 4 октября — Мирча Албулеску, румынский актёр театра и кино.
 14 октября, Ленинград — Михаил Козаков, актёр, режиссёр и сценарист.
 7 ноября, Казань — Марсель Салимжанов, режиссёр, Народный артист СССР.
 24 ноября, Восточно-Сибирский край — Виктор Сергачёв, актёр театра и кино, сооснователь театра «Современник» (1955).
 30 ноября, Тула — Вячеслав Невинный, актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 3 декабря, Лосиноостровск — Нина Дорошина, актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
 8 декабря, Ленинград  — Алиса Фрейндлих, актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
 27 декабря, Курская область — Николай Сличенко, актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 29 декабря, Барнаул — Виктор Тарасов, актёр театра и кино, артист театра имени Янки Купалы, Народный артист СССР.

Скончались 
 18 января, Париж — Валериан Светлов, русский литератор, историк балета, театральный критик, драматург-либреттист.
 30 августа — Камилл Антона-Траверзи, итальянский драматург, либреттист. 
 8 сентября, Нью-Йорк — Леон Бланк, американский еврейский актёр, декламатор и режиссёр.
 13 сентября, Лондон — Серафима Астафьева, балерина и педагог, солистка Мариинского театра.
 24 сентября, Рим — Дарио Никкодеми, итальянский драматург. 
 14 октября, Рига — Леонид Собинов, оперный певец, солист (с 1897) и директор Большого театра (1917—1918, 1921), народный артист РСФСР (1923).
 13 ноября – Георгий Захарович Тер-Давтян, народный артист Армянской ССР (1923).

Ссылки